Стив Туссен (альтернативное произношение Стив Тюссен) (, род. 22 марта 1965, Великобритания) — британский  актёр. Самые известные картины с его участием — «Судья Дредд» (1995), «Принц Персии: Пески времени» (2010), а также сериал «C.S.I.: Место преступления Майами» (2007—2008). В сериале «Дом Дракона» играет Корлиса Велариона. 

Играл роль Куэзи в постановке пьесы Кваме Квей-Арма Fix Up (2004) режиссёра Энгуса Джексона в Королевском национальном театре (Лондон).

Фильмография

Примечания

Ссылки